Laureana steht für:

 Laureana Cilento, eine italienische Gemeinde im Südwesten Italiens in der Provinz Salerno in der Region Kampanien
 Laureana di Borrello, eine italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Reggio Calabria in der Region Kalabrien

Siehe auch:
 Laureano